Nishio kan syfta på:
 Nishio (stad) - en stad i Aichi prefektur, Japan
 Shoji Nishio - japansk aikidoinstruktör